Shizhong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shizhong Qu (härad i Kina, Sichuan, lat 32,43, long 105,83), 
 Shizhong Qu (härad i Kina, Shandong, lat 36,57, long 116,95), 
 Shizhong Qu (härad i Kina, Shandong, lat 34,87, long 117,55), 
 Shizhong Qu (härad i Kina, Shandong, lat 35,41, long 116,58), 
 Shizhong Qu (härad i Kina, Sichuan, lat 29,58, long 103,72), 
 Shizhong Qu (härad i Kina, Sichuan, lat 29,56, long 105,02), 

Robotskapade Kinaförgreningar